John Manley est aussi un nom pouvant désigner:

 (c. 1622-1699), homme politique anglais
 (c. 1733-1793), officier naval américain
John H. Manley (1907-1990), physicien américain du projet Manhattan
John Manley, (né en 1950), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1950), archéologue britannique

Voir aussi

Manley, John